

Geografia 
 Terlizzi – comune italiano

Persone 
 Christian Terlizzi – calciatore italiano
 Rodolfo Terlizzi – schermidore italiano
 Tony DiTerlizzi – illustratore statunitense